Briceño ist der Name mehrerer Gemeinden in Kolumbien:

 Briceño (Antioquia), Municipio im Departamento Antioquia, Kolumbien
 Briceño (Boyacá), Municipio im Departamento Boyacá, Kolumbien

Briceño oder Briceno ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Briceno (* 1967), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Germán Briceño (* 1919), venezolanischer Sportschütze
 Humberto Briceño (* 1928), venezolanischer Sportschütze
 Jimmi Briceño (* 1986), venezolanischer Radrennfahrer
 Johnny Briceño (* 1960), belizianischer Politiker und Unternehmer
 Lorena Briceño (* 1978), argentinische Judoka
 Marcos Falcón Briceño (1907–1998), venezolanischer Diplomat und Politiker
 Pedro Ronquillo Briceño († 1691), spanischer Diplomat, Botschafter im Vereinigten Königreich